Die Heineken Trophy 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 16. bis 21. Juni 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch